Glorious é uma canção da banda Cascada. Eles representaram a Alemanha no Festival Eurovisão da Canção 2013 na final, terminando em 21º lugar com 18 pontos.

Ligações externas
 Letra e outras informações sobre a canção

Canções do Festival Eurovisão da Canção